Alice kan syfta på:

 Alice – ett kvinnonamn
 Alice (sångare) – artistnamn för den italienska sångaren Carla Bissi
 Alice (musikalbum) – ett musikalbum av Tom Waits
 Alice (sång) – en låt av Avril Lavigne
 Living Next Door to Alice – en låt av Nicky Chinn och Michael Chapman
 Alice i underlandet – en saga
 Alice (målning) – en målning från 1918 av Amedeo Modigliani
 Alice Telecom Italia – del av det italienska företaget Telecom Italia
 Alice (äpple) – en svensk äppelsort
 ALICE-experimentet – ett delexperiment av Large Hadron Collider
 291 Alice – asteroiden

Geografi

Antarktis
1 Alice, Ensenada –  en vik

USA 
2 Alice, Texas, countyhuvudort, Jim Wells County,

Se även 
Alice i Underlandet (olika betydelser)